Мерльё-э-Фукро́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Лан-1. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02478.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 273 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 183 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 136 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 74,3 %, в 1999 году было 75,0 %). Из 136 активных жителей работали 121 человек (61 мужчина и 60 женщин), безработных было 15 (8 мужчин и 7 женщин). Среди 47 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Мерльё-э-Фукроль

Коммуны департамента Эна